Pițigaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pițigaia (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Pițigaia (Călărași), Dorf im Kreis Călărași